

Пенрин — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Пенрин — переписна місцевість, штат Пенсільванія

Інше 
 Пенрин — один з островів Кука